Denemarken, EU-land
 Denemarken (Midden-Groningen), gehucht bij Slochteren
 Denemarken (Utrecht), middeleeuwse naam van buurtschap in Ronde Venen